Il toponimo Ples, con grafie diverse, può riferirsi a:

Plës, città della Russia nell'oblast' di Ivanovo
Pleš, comune della Slovacchia nel distretto di Lučenec